Adeus, vou ali já venho é um álbum de Herman José lançado em Julho de 2009. Acompanhado pela orquestra de Pedro Duarte, Herman revisita músicas de Carlos Paião e outros autores e canções dos seus programas de televisão, além de interpretar vários temas inéditos por si criados.

Faixas 
 A praia é linda
 Adeus, vou ali já venho
 Amor avariado
 Caldeirada
 Apaixonado
 História do Capuchinho Rodrigues Monteiro
 Mentirosa
 Casino Royal
 Hora H
 O meu automóvel
 Tango a Portugal
 Podia acabar o mundo

Álbuns de 2009
Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns em língua portuguesa